Alexander Graham Bell – szkocki naukowiec, wynalazca
 Graham E. Bell – amerykański astronom amator
 Graham Bell – brytyjski narciarz alpejski
 Graham Bell - angielski duchowny rzymskokatolicki